

Culture 
Rose-Marie est une comédie musicale de Rudolf Friml et Oscar Hammerstein II, créée à Broadway en 1924.

Elle a inspiré les films suivants :
 Rose-Marie, film américain de Lucien Hubbard, sorti en 1928 ;
 Rose-Marie, film américain de W. S. Van Dyke, sorti en  1936 ;
 Rose-Marie, film américain de  Mervyn LeRoy, sorti en 1954.

Prénom

Voir aussi 
 Rose Marie, actrice américaine (1923-2017)
 

Prénom féminin
Prénom français